Le nom Jack Marshall est porté par les personnes suivantes :
 John C. Jack Marshall (1877-1965), un hockeyeur canadien ;
 Jack Marshall (1912-1988), un homme politique néo-zélandais, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande en 1972 ;
 Jack Marshall (1921-1973), un compositeur américain ;
 Jack Marshall (1926-), un joueur rugby à XV international australien ;
 Jack Marshall (-), un footballeur international écossais puis américain.